Marius Cioară – rumuński piłkarz grający na pozycji obrońcy, który stał się bohaterem niezwykłego transferu. W 2006 roku drugoligowy UT Arad sprzedał go do czwartoligowego Regal Hornia za 15 kilogramów kiełbasy. Zawodnik niezadowolony z warunków sprzedaży postanowił zakończyć karierę i wyjechał do Hiszpanii, gdzie rozpoczął pracę na farmie.

Przypisy 

Rumuńscy piłkarze
Piłkarze UT Arad